Reutera catalaunica är en flockblommig växtart som beskrevs av Costa och Carl Fredrik Nyman. Reutera catalaunica ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
catalaunica